Вене́рин волос или Во́лосы Вене́ры — метафорическое название, применяемое к разным предметам и явлениям:

Значения 
 Венерин волос или в полном виде Адиа́нтум вене́рин во́лос () — многолетний тропический папоротник, черешки листьев которого напоминают чёрные волосы.
 Волосы Венеры (или Стрелы Амура) — тривиальное название минерала и ювелирного камня, горного хрусталя с волосовидными или игольчатыми включениями кристаллов рутила.
 «Венерин волос» — роман-коллаж Михаила Шишкина (2004 год).

См. также 
 Венерин волосок
 Венерина мухоловка
 Венерин башмачок
 Венерин пояс
 Венерины ямки
 Венерин гребень
 Венерино ушко
 Венерин талер